Die Endrunde der deutschen Unihockey-Kleinfeldmeisterschaft 2007 wurde am 2. und 3. Juni 2007 in Hochdahl (Nordrhein-Westfalen) ausgespielt. Ausrichtender Verein war der SSC Hochdahl.

Qualifikation 
Vier Mannschaften waren über ihre regionale Ausscheide direkt qualifiziert. Dies waren zu einem die Sieger der regionalen Entscheide der Gruppen West (SSC Hochdahl), Süd (UC Heidelberg), Ost (USV Halle) und Nordwest (ETV Hamburg). Sechs weitere Mannschaften hatten bei einem Qualifikationsturnier die Chance, sich zu qualifizieren.

Qualifikationsrunde 
Vier Startplätze für die Endrunde der deutschen Meisterschaft wurden am 20. Mai 2007 unter sechs Mannschaften in Leipzig ausgespielt. Die Mannschaften wurden in zwei Dreiergruppen eingeteilt. Die zwei besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppe 1

Gruppe 2

Endrunde

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde

Halbfinale

Kleines Finale

Finale

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse der DM 2007 auf unihockey.de
 Ergebnisse der Qualifikationsrunde und Spielplan der Endrunde auf unihockey.de

2007
Unihockey 2007
Sportveranstaltung im Kreis Mettmann
Sport (Erkrath)